Horikoshi ist der Familienname folgender Personen:

 Daizo Horikoshi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Jirō Horikoshi (1903–1982), japanischer Flugzeugkonstrukteur
 Masami Horikoshi (* 1968), japanischer Rugby-Union-Spieler